Rejepow ist der Name von:
 Akmyrat Rejepow, turkmenischer Politiker 
 Guwanç Rejepow (* 1982), turkmenischer Fußballspieler